SBF Collectio Minor (Малое собрание Studium Biblicum Franciscanum) — книжная серия, издаваемая францисканским научно-исследовательским институтом «Studium Biblicum Franciscanum», находящимся в Иерусалиме, Израиль. Каждый том освящает конкретные археологические находки, которые были обнаружены во время археологических экспедиций сотрудниками института в Израиле, Палестинской автономии, Сирии и Иордании. Книги серии SBF Collectio Minor в основном описывают древние тексты, связанные с историей раннего христианства на территории Святой Земли. Серия "SBF Collectio Minor" издается с 1961 года. Книги серии издаются на разных языках.

Список книг серии 
Всего в серии вышло 48 книг. Некоторые книги из серии SBF  Collectio Minor  хранятся в Библиотеке Конгресса США.

 S.J. Saller - E. Testa, The Archaeological Setting of the Shrine of Bethphage, 1961
 B. Bagatti, The Church from the Circumcision. History and Archaeology of the Judaeo-Christians, 1971 
 E. Testa, L’huile de la foi, 1967 
 B. Bagatti, The Church from the Gentiles in Palestine, 1971 
 S.J. Saller, Second Revised Catalogue of the Ancient Synagogues of the Holy Land, 1972 
 S. Loffreda, Scavi di et-Tabgha. Relazione finale della campagna di scavi, 1968 
 V.C. Corbo - S. Loffreda - A. Spijkerman, La Sinagoga di Cafarnao dopo gli scavi del 1969, 1970 
 I. Mancini, Archaeological Discoveries Relative to the Judaeo-Christians, 1970 
  I. Mancini, L’archéologie judéo-chrétienne, 1977
 G. Lombardi, La Tomba di Rahel. H. Fârâh, 1971 
  A. Augustinoviπ, “El-Khader” e il Profeta Elia, 1971
 A. Augustinoviπ, “El-Khadr” and the Prophet Elijah, 1972
 B. Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Galilea, 1971
 V. Bruni, I funerali di un sacerdote nel Rito bizantino, 1972 
 E. Testa, Usi e riti degli ebrei ortodossi, 1973
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Les Stylites Syriens, 1975
 B. Bagatti - M. Piccirillo - A. Prodomo, New Discoveries at the Tomb of the Virgin Mary in Gethsemane, 1975
 A. Battista - B. Bagatti, La fortezza saracena del Monte Tabor, 1976
 B. Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Samaria, 1979
 B. Bagatti, Ancient Christian Villages of Samaria, 2000
  A. Battista - B. Bagatti, Edizione critica del testo arabo della “Historia Josephi fabri lignarii” e ricerche sulla sua origine, 1978
  B. Bagatti - E. Testa, Il Golgota e la Croce. Ricerche storico-archeologiche, 1984
  B. Bagatti, Recherches sur le site du Temple de Jérusalem (Ier-VIIe siècle), 1979
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Les Reclus Syriens. Recherches sur les anciennes formes de vie solitaire en Syrie, 1980
  B. Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Giudea e del Neghev, 1983
 B. Bagatti, Ancient Christian Villages of Judaea and the Negev, 2002
 A. Negev, The Greek Inscriptions from the Negev, 1981
 A. Battista - B. Bagatti, La caverna dei tesori, 1979
 D. Baldi - B. Bagatti, Saint Jean-Baptiste dans les souvenirs de sa Patrie, 1980
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Les Cénobites Syriens, 1983
 A. Battista - B. Bagatti, Il combattimento di Adamo, 1982
 M. Piccirillo, Chiese e mosaici della Giordania settentrionale, 1981
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Inventaire du Jébel el-‘Ala, 1990
  E. Testa, The Faith of the Mother Church. An Essay on the Theology of the Judeo-Christians, 1992
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Inventaire du Jébel Baricha. Recherches archéologiques dans la région des Villes Mortes de la Syrie du Nord, 1987
  Y. Hirschfeld, The Palestinian Dwelling in the Roman and Byzantine Period, 1995
  E. Testa, Le mitiche rocce della salvezza e Gerusalemme, 1997
  I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Inventaire du Jébel Wastani, 1999
  B. Bagatti, Ancient Christian Villages of Galilee, 2000
  I. Peña, Lieux de pèlerinage en Syrie, 2000
  B. Bagatti, Ancient Christian Villages of Samaria, 2000
 P.A. Kaswalder, Onomastica Biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica, 2002
 Gérontius, La Vie latine de Sainte Mélanie, 2002
  B. Bagatti, Ancient Christian Villages of Judaea and the Negev, 2002
 I. Peña - P. Castellana - R. Fernández, Inventaire du Jébel Doueili. Recherches archéologiques dans la région des Villes Mortes de la Syrie du Nord, 2003

См. также 

 SBF Collectio Maior

Ссылки 

 Издательство Franciscan Printing Press 
 Каталог серии SBF Collectio Minor 

Католицизм в Израиле
Францисканцы (орден)
Книги по археологии
Книжные серии